Das Mixed der US Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 31. August 2009 begann und am 13. September endete.

Titelverteidiger waren Cara Black und Leander Paes. Sie erreichten erneut das Finale, mussten sich dort aber dem ungesetzten US-amerikanischen Duo Carly Gullickson und Travis Parrott geschlagen geben.

Preisgelder 
Bei den US Open 2009 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan Damen/Mixed bei der WTA (PDF; 171 kB) (englisch)

Mixed
2009